Сан Бартоломе Јукуање има више значења:

 Општина Сан Бартоломе Јукуање (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоломе Јукуање (Сан Бартоломе Јукуање, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику